Die Sony Open Tennis 2014 der Damen waren das zweite von vier Turnieren der WTA Tour 2014, die zur höchsten Kategorie (Premier Mandatory) gehören. Sie wurden vom 17. bis 30. März auf Key Biscayne bei Miami ausgetragen. Zeitgleich fanden dort auch die Sony Open Tennis 2014 der Männer statt, die zur Kategorie ATP World Tour Masters 1000 zählen.

Siegerin im Einzel wurde die US-Amerikanerin Serena Williams, die ihren Vorjahrestitel erfolgreich verteidigen konnte. Im Doppel waren die Russin Nadja Petrowa und die Slowenin Katarina Srebotnik Titelverteidigerinnen.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Sony Open Tennis 2014 fand am 17. und 18. März 2014 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)